Duval è un cognome ed in francese significa letteralmente "della valle". Può riferirsi a:

Geografia 
 Contea di Duval (Florida)
 Contea di Duval (Texas)

Persone 
 Alberto Duval – giornalista italiano
 Alessandro Duval – ufficiale ed aviatore italiano
 Alexandre Duval – drammaturgo francese
 Benoît Duval – attore francese
 Clément Duval – anarchico e rivoluzionario francese
 Daniel Duval – attore, regista e sceneggiatore francese
 David Duval – golfista statunitense
 Dennis DuVal – cestista statunitense
 Émile Victor Duval – operaio e attivista francese
 Eugène-Emmanuel Amaury-Duval – pittore francese
 François Duval – pilota di rally belga
 François Duval – violinista e compositore francese
 Frank Duval – cantante, compositore e musicista tedesco
 Gaël Duval – informatico francese
 James Duval – attore statunitense
 Julien Duval – ciclista francese
 Léon-Etienne Duval – cardinale francese
 Loïc Duval – pilota automobilistico francese
 Marie Duval – disegnatrice britannica
 Mathias-Marie Duval – anatomista francese
 Noël Duval – storico e archeologo francese
 Paulette Duval – attrice e ballerina francese naturalizzata statunitense
 Robbert Duval – artista olandese
 Robert Duval – alchimista francese del XVI secolo
 Trevon Duval – cestista statunitense
 Victoria Duval – tennista statunitense

Personaggi immaginari 
 Duval, personaggio del manga One Piece